SS4 steht für:
 R-12 (Rakete), eine Mittelstreckenrakete
 Via Salaria, eine italienische Staatsstraße
 CR-Baureihe SS4, eine chinesische Elektrolokomotive

SS4